Бе́рбанк () — город в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.

Город находится в восточной части долины Сан-Фернандо, к северу от делового центра Лос-Анджелеса. Население — 104 834  человек. Бе́рбанк называют «Медиа столицей мира».

Датой основания считается 1 мая 1887 года. Город назван именем поселенца Дэвида Бербанка, дантиста и предпринимателя.

Климат

Экономика 
Индустрия развлечений является основой экономики города Бербанк. В Бербанке находятся штаб-квартиры и учреждения таких компаний как The Walt Disney Company, Warner Bros., Viacom, Cartoon Network, DiC Entertainment, Эн-Би-Си, ABC, Nickelodeon, Warner Music Group и Yahoo!.

Основные работодатели 
По данным 2013 года, основными работодателями в городе являются:

Города-побратимы 
  Патерна (), Испания
  Габороне (), Ботсвана
  Инчхон (), Южная Корея
  Ота (), Япония
  Сольна (), Швеция
  Когалым, Россия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Калифорнии